Gelazij označuje več krščanskih zgodovinskih osebnosti, od katerih navedimo nekatere:

Gelazij je lahko:
Papež Gelazij I. je bil rimski škof (papež) Rimskokatoliške cerkve, (1. marec 492 - 21. november 496) in svetnik, ki je živel v 5.stoletju (*410 †496), god 21. november.
Papež Gelazij II. je bil rimski škof (papež) Rimskokatoliške cerkve, (24. januar 1118 – 29. januar 1119), (*okrog 1060 †1119).
Gelazij Kiziški ali Gelazij Kizikenski  je bil zgodovinar iz mesta Kizik, ki je okrog 480 napisal Cerkveno zgodovnino.

Opombe